Нижняя Матрёнка — название населённых пунктов в России:

 Нижняя Матрёнка — село в Добринском районе Липецкой области.
 Нижняя Матрёнка — село в Маслянинском районе Новосибирской области.